Angeli della notte (Vigil in the Night) romanzo breve del 1939 di A. J. Cronin
Angeli della notte (Vigil in the Night) film del 1940 di George Stevens con Carole Lombard dal romanzo omonimo